Potoroini – monotypowe plemię ssaków z rodziny kanguroszczurowatych (Potoroidae).

Zasięg występowania 
Plemię obejmuje gatunki występujące w Australii.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 24,3–41,5 cm, długość ogona 18,3–32,5 cm; masa ciała 0,66–2,2 kg.

Systematyka

Etymologia  
 Potorous (Potorus, Potoroiis, Potoroo, Patoroo): rodzima nazwa Potoroo oznaczająca w Nowej Południowej Walii „kanguroszczura”.
 Hypsiprymnus (Hypsiprimnus, Hypsirymnus):  hupsiprumnos „o wysokiej rufie” (tj. wysoko w tyle; aluzja do nieproporcjonalnego rozwoju ud i tylnych nóg), od ὑψι hupsi „na wysokości, wysoki”; πρυμνος prumnos „tylna część”. Gatunek typowy: Didelphis potoru  (= Didelphis tridactyla ).
 Myorthius: etymologia nieznana, autor nie podał znaczenia nazwy rodzajowej. Gatunek typowy: Didelphis tridactyla .
 Potoroops: rodzaj Potoroo  (kanguroszczur);  ōps, ωπος ōpos „wygląd”. Gatunek typowy: Hypsiprymnus platyops .

Podział systematyczny 
Do plemienia należy jeden rodzaj z następującymi gatunkami:
 Potorous longipes  – kanguroszczur długonogi
 Potorous tridactylus  – kanguroszczur myszaty
 Potorous gilbertii  – kanguroszczur reliktowy
 Potorous platyops  – kanguroszczur szerokolicy – takson wymarły pod koniec XIX wieku

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Kanguroszczurowate